Бой года по версии журнала The Ring () — награда, присуждаемая боксёрам, которые провели самый зрелищный по мнению журнала «Ринг» бой года.

Награда присуждается с 1945 года и по сей день. Первыми её обладателями стали Рокки Грациано и Фредди Кокрейн.

Наибольшее число раз обладателем награды становился Мохаммед Али — 6 раз. Кармен Базилио становился обладателем награды 5 раз, Джордж Форман, Джо Фрейзер и Артуро Гатти по 4 раза, Рокки Грациано, Тони Зэйл и Микки Уорд по 3 раза.

Список обладателей награды

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт журнала «Ринг»
 Список обладателей награды

См. также 
 Журнал «Ринг»
 Раунд года по версии журнала The Ring
 Боксёр года по версии журнала «Ринг»
 Апсет года по версии журнала «Ринг»
 Возвращение года по версии журнала «Ринг»

Списки боксёров
Журнал «Ринг»
Списки награждённых спортивными наградами
Списки боксёрских поединков